23-й Чемпионат России по гандболу среди мужчин проходил с участием 11 команд.

Основной турнир

Этап победителей

Этап проигравших

Высшая лига

Ссылки 
 Официальный сайт ФГР
2014 год в гандболе
2015 год в гандболе